Фехнер () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 
 Фехнер, Вильгельм Андреевич (1866—1932) — медик, врач Городской Сокольнической (Октябрьской) больницы (Москва); проживал в Потаповском переулке (дом 5, кв. 29), похоронен на Введенском кладбище.
 Фехнер, Владимир Эдуардович (1892—1942) — скрипач, оркестрант Мариинского театра, впоследствии преподаватель и декан скрипичного отделения Ленинградской консерватории; погиб во время блокады Ленинграда.
 Фехнер, Герберт (1913—1998) — немецкий политик, обер-бургомистр Восточного Берлина
 Фехнер, Густав Теодор (1801—1887) — немецкий психолог.
 Фехнер, Дмитрий Фёдорович (1897—1973) — художник-график, член Союза художников СССР (1936), один из организаторов Союза советских художников в Челябинске.
 Фехнер, Макс (1892—1973) — немецкий политик, министр юстиции ГДР
 Фехнер, Фёдор Людвигович (1861—?) — действительный статский советник, доктор медицины, автор книги «Малярия и борьба с нею» (Тифлис, 1918).
 Фехнер, Эдуард Августович — статский советник, инспектор Бакинской классической Государя Императора Александра III мужской гимназии (1897—1903?), он же преподаватель латинского и греческого языков.
 Фехнер, Эрих (1903—1991) — немецкий правовед, профессор.

 Фехнер, Елена Юльевна — искусствовед, научный сотрудник Эрмитажа.
 Фехнер, Маргарита Васильевна (1903—1981) — архитектор, реставратор, историк архитектуры.
 Фехнер, Мария Васильевна (1909—1996) — археолог, музейный работник.

Другое 
 Фехнер — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Закон Вебера — Фехнера

Примечания